Кингсланд има више значења:
 Кингсланд (Тексас)
 Кингсланд (Џорџија)
 Кингсланд (Арканзас)